

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Osv“ beginnt.

Osv 



Osva 
 Osvaldo, Pablo Daniel (* 1986), italienisch-argentinischer Fußballspieler
 Osvárt, Andrea (* 1979), ungarische Schauspielerin
 Osvath, Steffen (* 1978), deutscher Objekt- und Fotografiekünstler

Osvo 
 Osvold, Joachim (* 1994), norwegischer Fußballspieler